Денис Лебедев против Виктора Рамиреса — боксёрский чемпионский поединок, на кону которого стоят титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Бой состоялся 21 мая 2016 года в Москве на арене Мегаспорт.

Предыстория 
В январе 2016 года глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил о том, что чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе 36-летний россиянин Денис Лебедев проведёт объединительный поединок с чемпионом мира по версии IBF 31-летним аргентинцем Виктором Рамиресом. И что данный бой должен состоятся в апреле в России.

В феврале 2016 года всемирная боксёрская ассоциация предложила Денису Лебедеву провести обязательную защиту своего чемпионского титула против 29-летнего кубинца Юниера Дортикоса (20(19)-0-0).

После переговоров, 4 марта 2016 года стало известно, что WBA санкционировала объединительный бой Лебедев—Рамирес.

После этого глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил о том, что бои Уайлдер—Поветкин и Лебедев—Рамирес должны будут пройти в одном вечере.

11 марта 2016 года было объявлено, что бои бои Уайлдер—Поветкин и Лебедев—Рамирес пройдут 21 мая 2016 года в Москве.

13 мая 2016 года стало известно, что в допинг-пробе российского тяжеловеса Александра Поветкина было обнаружено 0,07 микрограмма запрещённого препарата — мельдония, после чего бой Уайлдер—Поветкин был перенесён и состоится в другую дату, а 21 мая 2016 года главным поединком вечера станет бой Лебедев—Рамирес.

Перед боем

Ход главного поединка

Статистика ударов

Карта боксёрского мероприятия

Трансляция 
В России бой транслировали телеканалы Матч ТВ! и Матч!Боец.

После боя

См. также 
 Денис Лебедев
 Виктор Эмилио Рамирес
 2016 год в боксе
 Действующие чемпионы мира по боксу

Примечания

Ссылки 
 Статистика боя на сайте boxrec.com
 Карта мероприятия на сайте boxrec.com

Боксёрские поединки
События 21 мая
Май 2016 года
Спорт в России в 2016 году
2016 год в боксе
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по боксу в России